Kemberg peut désigner :

 Kemberg, un massif des Vosges ;
 Kemberg, une ville allemande de Saxe-Anhalt.